Фейсалабад:

 Фейсалабад — город и административный центр одноимённого округа, расположенный в пакистанской провинции Пенджаб.
 Фейсалабад — международный аэропорт в городе Фейсалабаде в пакистанской провинции Пенджаб.
 Фейсалабад — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.